Яд-Хана́ (, букв. Память Ханы) — кибуц (коммуна) в долине Шарон в Центральном округе Израиля, региональный совет Эмек-Хефер. Основан в 1950 году на границе между Израилем и Западным берегом Иордана.

История 

Кибуц был создан 10 апреля 1950 года членами сионистской группы  (, Строители Свободы).

Группу составляли молодые евреи из Венгрии, пережившие Холокост, придерживающиеся коммунистических убеждений. Группа была создана ещё до отъезда в Израиль, её члены приобрели необходимые рабочие и сельскохозяйственные навыки в рамках подготовительной программы. Они прибывали небольшими группами с весны 1949 года и поселялись в кибуце Гиват-Хаим. Через год они получили разрешение на создание отдельного поселения в районе Тулькарема непосредственно на границе Израиля и Западного берега Иордана. Кибуц назван в честь героини Второй мировой войны из Будапешта — венгерской и еврейской поэтессы Ханы Сенеш.

В 1953 году в результате раскола в партии Мапам, с которым члены кибуца были связаны, большинство членов кибуца перешли в партию МАКИ. Однако 120 человек, которые не согласились с этим решением, основали неподалёку новый кибуц — Яд-Хана-Сенеш (буквально — Память Ханы Сенеш). Он был расформирован в 1972 году. В результате кибуц Яд-Хана получил известность как «коммунистический».

После казни в США в 1953 году советских шпионов супругов Юлиуса и Этель Розенберг в кибуце была высажена роща в их память.

8 декабря 1964 года один из членов кибуца Юри Абрахам был убит в поле солдатами Арабского легиона.

В 2005 году в рамках размежевания с палестинцами в Яд-Хану были переселены 30 семей из соседнего посёлка Хомеш из Самарии. Кроме потомков первых кибуцников и переселённых из Хомеша в Яд-Хана живут также беженцы из Дарфура, тайские гастарбайтеры, владельцы и арендаторы приватизированной земли.

Ряд зданий, в том числе столовая кибуца, построены по проекту известного израильского архитектора .

Расположение 
Посёлок расположен в треугольнике, образованном шоссе 6, шоссе 57 и шоссе 5714. Непосредственный выезд из Яд-Ханы имеется на шоссе 5714. Восточнее кибуца проходит граница с Палестинской автономией. Ближайшие крупные города — Тулькарем (Самария) и Нетания.

Площадь — 2,6 км2 (2600 дунамов).

Население

Экономика 
Основная отрасль доходов — растениеводство. Кроме этого кибуц принимает туристов и имеет производство ковров и обивочного материала. Цена жилья в поселке в 2012 году — от 9 до 19 тысяч шекелей за квадратный метр.

В культуре 
В 2008—2010 годах Ласло Гергель, сын одной из семей основателей кибуца, снял документальный фильм Yad Hanna — The Collective Man об истории кибуца и создал одноимённую пьесу, основанную на архивных фотографиях и воспоминаниях членов кибуца. Фильм демонстрировался на 41-й Неделе венгерского кино в Будапеште в 2010 году.

Примечания

Ссылки 

 
 

Кибуцы
Региональный совет Эмек-Хефер